Джо́зеф Бейтс (; , Рочестер,  — , , Мичиган) — американский моряк и проповедник, один из основателей и видных деятелей Церкви адвентистов седьмого дня.

Биография 
Родители Бейтса выросли в Массачусетсе. Отец был добровольцем в войне Севера и Юга, получив звание капитана. Джозеф родился 8 июля 1792 года в Рочестере, Массачусетс. С детства Джозеф проявлял страсть к морю, мечтая стать моряком. В июне 1807 он первый раз пересёк Атлантический океан юнгой. Корабль был захвачен датчанами и доставлен в Копенгаген, освобожден британцами и вынужден был пойти на службу в британский флот.

Позже Джозеф попал в Дартмурскую тюрьму, но выжил и вернулся домой. Впоследствии Джозеф стал капитаном собственного судна и посвятил себя христианству, став одним из основателей церкви адвентистов седьмого дня. Ближе к концу жизни полностью отказался от алкоголя, табака, кофеина, даже стал вегетарианцем.

Библиография 
Среди публикаций Бейтса основными являются следующие.
 The Opening Heavens Or, A Connected View of the Testimony of the Prophets and Apostles (1846)
 The Seventh Day Sabbath: A Perpetual Sign from the Beginning to the Entering Into the Gates (1846, revised edition 1857)
 Second Advent Way Marks and High Heaps (1857)
 A Word to the «Little Flock» (1847, with James and Ellen White)
 A Vindication of the Seventh-Day Sabbath and the Commandments of God (1848)
 A Seal of the Living God (1849)
 An Explanation of the Typical and Anti-Typical Sanctuary (1850)
 The Autobiography of Elder Joseph Bates (1868) АВТОБИОГРАФИЯ БЕЙТСА НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ https://vk.com/club161240427

Примечания 

Адвентисты седьмого дня